Giovanni Laurentini – pittore italiano
 Paolo Laurentini – orafo italiano
Laurentini – abitanti di San Lorenzello
Laurentini – abitanti di San Lorenzo (Italia)
Laurentini – abitanti di San Lorenzo Maggiore
Laurentini – abitanti di San Lorenzo Nuovo
Laurentini – abitanti di San Lorenzo in Campo
Laurentini – abitanti di Tor San Lorenzo